Лихтенберг може бити:

 Лихтенберг, једанаести административни округ (-{Bezirk}-) Берлина.
 Лихтенберг (Лужица), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Бауцен.
 Лихтенберг (Горња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Хоф.
 Лихтенберг (Ерцгебирге), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Средња Саксонија.